Букаєв — російське прізвище.

Відомі носії 
 Букаєв Валерій Олександрович (1976—2009) — депутат Верховної Ради України
 Букаєв В’ячеслав Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Букаєв Іван Прокопович (1901—1971) — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища